Schmugge ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Schmugge (* 1939), deutscher Historiker
 Thorsten Schmugge (* 1971), deutscher Fußballspieler